Die traditionellen Grafschaften sind die historisch gewachsene Unterteilung des Vereinigten Königreichs, siehe:

 traditionelle Grafschaften Englands
 traditionelle Grafschaften Schottlands
 traditionelle Grafschaften von Wales